FEI puede referirse a:
Frente Electoral Independiente.
Federación Ecuestre Internacional.
Festival de Eurovisión Infantil.
Falange Española Independiente.